Georgi Chomakov (ur. 6 kwietnia 1959 w Płowdiwie) – bułgarski szermierz.

Życiorys 
Zdobył brązowy medal w szabli na Mistrzostwach Europy w Szermierce w 1983. Uczestniczył w letnich igrzyskach olimpijskich w 1980 oraz w 1988 roku.

Ojciec szablistki Margarity Chomakovej.

Przypisy 

Urodzeni w 1959
Ludzie urodzeni w Płowdiwie
Bułgarscy szermierze
Bułgarscy olimpijczycy
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 1980
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 1988